Martin Schmitt (1978) olimpiai és világbajnok német síugró
 Martin Schmitt (1981) világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes német párbajtőrvívó